James Gunn – regista, sceneggiatore e attore cinematografico statunitense
James Gunn – scrittore statunitense
James Gunn – politico statunitense
James Gunn – astronomo statunitense